

Architettura 
 Cappella – piccola chiesa o nicchia dedicata al culto

Geografia
 Cappella – frazione di Casalmaggiore in provincia di Cremona
 Cappella – frazione di Scorzè nella città metropolitana di Venezia
 Cappella – frazione di Lucca, in Toscana
 Cappella – frazione di Bacoli, in Campania

 Cappella Maggiore – comune della provincia di Treviso, in Veneto

Religione 
 Cappella pontificia – convocazione ufficiale e luogo di adunanza e collocazione dei prelati della Curia Romana e della Famiglia Pontificia, nei pressi dell'altare Papale in occasione di funzioni celebrate o presiedute dal Papa

Musica 
 Canto a cappella – genere di canto corale, tipico della controriforma
 Cappella – progetto musicale dance degli anni '90
 Cappella – album dei Cappella del 1998

Altro 
 Cappella – parte terminale del pene, come espressione popolare, dal latino glans cioè 'ghianda'.
 Cappella – parte terminale del fungo
 Cappella – nave del XV secolo appartenuta all'armatore napoletano Francesco Coppola
 Michele Cappella – politico italiano (1953)